El Rally de Portugal de 2017, oficialmente Vodafone Rally de Portugal, fue la sexta ronda de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 18 al 21 de mayo y contó con un itinerario de diecinueve tramos sobre tierra con un total de 349,17 km cronometrados. Fue también la sexta ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 3.

El piloto francés Sébastien Ogier se quedó con el triunfo siendo escoltado por el belga Thierry Neuville y el español Dani Sordo.

Lista de inscriptos

Itinerario

Power stage 

El power stage al igual que en las anteriores carreras fue la última etapa del rally y tuvo un recorrido total de 11.18 km.

Clasificación final

Referencias

Enlaces externos 
 Rally de Portugal - Sitio web oficial

Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally
Deporte en Portugal en 2017
Rally de Portugal